У Цзяля́н (, род.  года в Харбине) — китайский фигурист, выступавший в одиночном катании, чемпион Китая 2008 года, трижды был бронзовым призёром национального чемпионата, а на чемпионате 2012 года завоевал серебро. По состоянию на июнь 2011 года занимал 40-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).
У Цзялян занялся фигурным катанием в 4 года. Его тренировал Юй Лицзе. В 2012 году объявил о завершении соревновательной карьеры и начал тренерскую деятельность.

Спортивные достижения

Результаты после 2011 года

Результаты до 2011 года 

 * — место в личном зачете/командное место

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Китая
Родившиеся в Харбине
Тренеры по фигурному катанию Китая